Дуглас Матиас Аресо Мартинес (; родился 21 ноября 2002) — профессиональный уругвайский футболист, нападающий испанского клуба «Гранада».

Клубная карьера

«Ривер Плейт» (Монтевидео) 
Воспитанник футбольной академии уругвайского «Ривер Плейта» из Монтевидео. В основном составе дебютировал 14 июля 2019 года, выйдя в стартовом составе в матче чемпионата против «Прогресо». 10 августа 2019 года забил свой первый гол в матче против «Хувентуда».
 
Некоторые средства массовой информации называют его одним из наследников Луиса Суареса или даже «новым Луисом Суаресом». Среди потенциальных клубов-претендентов в Европе для продолжения карьеры игрока на более высоком уровне рассматривался «Атлетико Мадрид», где Аресо мог бы выступать вместе с вышеупомянутым Луисом Суаресом. 

Столкнувшись с такими перспективами ухода в европейский футбол, Аресо начал усиленно тренироваться с тренером по фитнесу и легкой атлетике Андреасом Барриосом в отделе Мальдонадо по настоянию своего представителя Франциско «Пако» Казаля. Тренер Андреас Барриос высоко ценится на местном и региональном уровнях за помощь в подготовке футболистов, среди его клиентов также были Альваро Рекоба, Антонио Пачеко и Александер Медина.

В активе игрока за годы выступления в уругвайском клубе 91 матч, в которых он забил 37 мячей и отдал 14 голевых передач во всех турнирах.

«Гранада» 
31 января 2022 года перешёл в испанский клуб «Гранада». Контракт игрока рассчитан до июня 2026 года, а сумма сделки составила 5 миллиона евро. Его дебют за «Гранаду» состоялся 6 февраля 2022 года в матче против клуба «Реал Мадрид», он вышел на замену на 80-й минуте. В следующем матче против клуба «Реал Сосьедад» Аресо вышел в стартовом составе и провёл на поле 72 минуты.

Карьера в сборной 
С 2016 по 2017 год Матиас Аресо выступал за сборную Уругвая до 15 лет. В 2017 году принял участие в чемпионате Южной Америки (до 15 лет).

С 2018 года выступает за сборную Уругвая до 17 лет. В 2019 году сыграл на чемпионате Южной Америки (до 17 лет) в Перу. На турнире cделал хет-трик в матче против Эквадора 9 апреля. Также забивал в ворота Чили и Перу; завершил турнир с 5 забитыми мячами.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Гранада»
 Профиль футболиста на сайте Уругвайской футбольной ассоциации

Футболисты Уругвая
Игроки олимпийской сборной Уругвая по футболу
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Гранада»